Трушники:

 Трушники — село в Афанасьевском районе Кировской области
 Трушники — село в Чернушинском районе Пермского края